Andrej Rublëv era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di San Pietroburgo.

Alexander Zverev ha battuto in finale Frances Tiafoe con in punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Alexander Zverev (campione) 
  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Casper Ruud(quarti di finale)

 Hubert Hurkacz (primo turno) 
 Félix Auger-Aliassime (quarti di finale) 
 Jannik Sinner (semifinale) 
 Diego Schwartzman (quarti di finale)

Wildcard 

  Lorenzo Musetti (primo turno)
  Dennis Novak (secondo turno)

 Andy Murray (secondo turno)

Qualificati 

  Frances Tiafoe (finale)
  Alexei Popyrin (primo turno)

<li> Kevin Anderson (primo turno)
 Gianluca Mager (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 

Erste Bank Open 2021